

Sigle 
 Codice di procedura penale
 Comitato permanente dell'ufficio politico del Partito Comunista Cinese  – organo del Partito Comunista Cinese
 Comitato Provinciale Prezzi
 Consiglio pastorale parrocchiale
 Convention People's Party  – partito politico ghanese

Codici 
 cpp – codice ISO 639-2 alpha-3 dei Creoli e Pidgin basati sul portoghese

Informatica 
 Collaborative Protocol Profile  – Protocollo di formalizzazione, mediante scambio di documenti XML, delle modalità con cui un'azienda si propone di fare business elettronico con altre aziende, in un rapporto di collaborazione.
 CPP – termine utilizzato per identificare il preprocessore C
 .cpp – estensione dei file sorgente C++

Altri progetti